Des élections municipales se déroulent en Italie le , ainsi que le  en cas de ballotage.

Résumé

Résultats par ville

Brescia 
Le démocrate Emilio Del Bono est réélu dès le premier tour.

Vote populaire

Ancône 
La mairesse démocrate sortante, Valeria Mancinelli, du Centre gauche, est réélue au second tour.

Vote populaire

Catane 
La candidat de Centre droit, Salvo Pogliese, défait le maire sortant de Centre gauche, Enzo Bianco, dès le premier tour.

Vote populaire

Messine 
Le maire sortant, Renato Accorinti, est éliminé dès le premier tour. Cateno De Luca l'emporte au second tour, malgré le fait inusité qu'aucune des listes l'appuyant n'ait passé le seuil électoral.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2018
Élection en Italie en 2018
Politique en juin 2018